Dnjepr, een rivier in Rusland en Oekraïne
KMZ Dnepr, een Oekraïens motorfietsmerk
FK Dnepr Mahiljow, een Wit-Russische voetbalclub
Dnepr, een Russische draagraket